Департамент Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 4860 км². Население — 63842 человек. Плотность населения — 13,10 чел./км².

Административный центр — Састре.

География 
Департамент расположен на западе провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Кастельянос
 на северо-востоке — с департаментом Лас-Колоньяс
 на востоке — с департаментом Сан-Херонимо
 на юге — с департаментом Бельграно
 на западе — с провинцией Кордова

В департаменте нет крупных населенных пунктов, 63 842 его жителя сосредоточены в небольших коммунах, заятых сельским хозяйством.

Административное деление 

Муниципалитеты
 Састре ()
 Эль-Треболь ()
 Сан-Хорхе ()
Коммуны
 Каньяда-Роскин ()
 Карлос-Пельегрини ()
 Касас()
 Кастелар ()

 Колоноя-Бельграно ()
 Криспи ()
 Ландета ()
 Лас-Бандурриас ()
 Лас-Петакас ()
 Лос-Кардос ()
 Мария-Сусана ()
 Пьямонте ()
 Сан-Мартин-де-Лас-Эскобас ()
 Трейлл ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе